Unter einer Metathesereaktion werden verschiedene Austauschreaktionen in der Chemie verstanden:

 Salzmetathese – der Wechsel verschiedener Ionen in Salzen untereinander
 Alkenmetathese – den Wechsel von Resten zwischen zwei Olefinen (Alkenen)
 Alkinmetathese – den Wechsel von Resten zwischen zwei Alkinen
 Eine gemischte Form von Alken- und Alkinmetathesereaktion